X Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Praga – Berlin – Warszawa w dniach 2-15 maja 1957 roku. Do 12-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2201 km, wystartowało 84 zawodników z 14 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (2 maja 1957), Praga – Brno (224 km)

II etap, (3 maja 1957), Brno – Tabor (177 km)

III etap, (4 maja 1957), Tabor – Praga (160 km)

IV etap, (5 maja 1957), Praga – Karlowe Wary (174 km)

V etap, (7 maja 1957), Karlowe Wary – Karl-Marx-Stadt (140 km)

VI etap, (8 maja 1957), Karl-Marx-Stadt – Lipsk (161 km)

VII etap, (9 maja 1957), Lipsk – Berlin (207 km)

VIII etap, (10 maja 1957), Berlin – Görlitz (225 km)

IX etap, (12 maja 1957), Zgorzelec – Wrocław (188 km)

X etap, (13 maja 1957), Wrocław – Katowice (190 km)

XI etap, (14 maja 1957), Katowice – Łódź (215 km)

XII etap, (15 maja 1957), Łódź – Warszawa (140 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 147-150.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1957
1957 w polskim sporcie
1957 w Europie